Mondego steht für:

 Mondego, ein Fluss in Portugal

 Baixo Mondego, eine statistische Subregion Portugals im Distrikt Coimbra
 Cabo Mondego, eine Landspitze an der portugiesischen Atlantikküste
 Metro Mondego, ein geplantes Tram-Train-System in Coimbra
 Fernand Mondego, eine Romanfigur aus dem Roman Der Graf von Monte Christo von Alexandre Dumas.